Baffin steht für:
 William Baffin (1584?–1622), englischer Seemann und Entdecker
 Baffin Island, eine arktische Insel Kanadas
 Baffin Bay, ein Gewässer zwischen dem Atlantischen und dem Arktischen Ozean
 Qikiqtaaluk, ehemals „Baffin Region“ genannt, eine Region des kanadischen Territoriums Nunavut
 HMCS Baffin, ein kanadisches Kriegsschiff während des Zweiten Weltkriegs

Siehe auch:
 BaFin